Напольное — название населённых пунктов в России:

 Напольное — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Напольное — село в Порецком районе Чувашии.